Hagasjön (Hagasjö) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hagasjön (Drängsereds socken, Halland), sjö i Hylte kommun, 
Hagasjön (Krogsereds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (31,4 ha)
Hagasjön (Torups socken, Halland, 630780-134432), sjö i Hylte kommun, 
Hagasjön (Torups socken, Halland, 630981-134154), sjö i Hylte kommun,  (26,1 ha)
Hagasjön (Gnosjö socken, Småland), sjö i Gnosjö kommun,  (11,2 ha)
Hagasjön (Härlunda socken, Småland), sjö i Älmhults kommun,  (25,6 ha)
Hagasjön (Kållerstads socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun och Hylte kommun,  (8,71 ha)
Hagasjön (Lemnhults socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (91 ha)
Hagasjön (Lidhults socken, Småland), sjö i Ljungby kommun
Hagasjön (Norra Sandsjö socken, Småland), sjö i Nässjö kommun,  (6,88 ha)
Hagasjön (Vrå socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (10,4 ha)
Hagasjö, sjö i Marks kommun, 
Hagasjön (Ambjörnarps socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (10,3 ha)
Hagasjön (Bollebygds socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun,  (7,25 ha)
Hagasjön (Ljushults socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Hagasjön (Stora Lundby socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun, 
Hagasjön (Surteby-Kattunga socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Hagasjön (Tranemo socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (74,9 ha)
Hagasjön (Älvsereds socken, Västergötland), sjö i Falkenbergs kommun,  (7,1 ha)
Lilla Hagasjön, sjö i Svenljunga kommun, 
Stora Hagasjön (Håcksviks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (16,1 ha)
Stora Hagasjön (Nittorps socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun, 
Hagasjön, Västmanland, sjö i Nora kommun,  (47,9 ha)

Se även
Hagesjön
Hagsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn